Лейдерма́н — фамилия еврейского происхождения (на идише дословно — кожевенник).

 Лейдерман, Моник (также известен как Шика Моник, 1909—1973) — израильский поэт (идиш).
 Лейдерман, Наум Лазаревич (1939—2010) — российский филолог-литературовед, учёный и педагог.
 Лейдерман, Юрий Александрович (род. 1963) — украинский художник.

См. также 
 Ледерман (фамилия)